Interstate 76 steht für:

 Interstate 76 (West), Interstate Highway im US-Bundesstaat Colorado
 Interstate 76 (Ost), Interstate Highway in den US-Bundesstaaten Ohio, Pennsylvania und New Jersey
 Interstate ’76, Computerspiel aus dem Jahr 1997